

Langage courant
L'adjectif sexy, dérivé de l'anglais, désigne dans le langage courant quelqu'un ou quelque chose de séduisant, ou d'érotique. Il implique en général que la personne concernée est sexuellement attirante.

Cinéma et télévision 
 Sexy Beast est un film britannico-espagnol réalisé par Jonathan Glazer en 2000.
 Six Sexy (Coupling) est une série télévisée britannique créée en 2000.
 Sexy Dance (Step Up) est un film américain réalisé par Anne Fletcher en 2006.
 Sexy Dance 2 (Step Up 2: The Streets) est un film américain réalisé par Jon Chu en 2008.

Divers 
 Sexy est un roman de Joyce Carol Oates publié en 2005.
 Sexy est le surnom du TARDIS dans la série de fiction Doctor Who.
 Sexy Bitch, une chanson de David Guetta sortie en 2009.
 Elle danse sexy, une chanson de Logobi GT sortie en 2010.